Натуральне число 768
 768 рік до нашої ери
 768 рік нашої ери